Tuck Everlasting est le titre original anglais du livre pour enfant de Natalie Babbitt, traduit en français sous le titre de La Source enchantée.
 Tuck Everlasting est le nom du film de 1981, réalisé par Frederick King Keller, adaptation du roman sus-cité.
 Tuck Everlasting est le nom du film de 2002, réalisé par Jay Russell, adaptation du même roman. Il est connu aussi sous les noms Tuck éternel (Québec) et Immortels (France).

Homonymie
Homonymie de titre